La Madone du rosaire (ou au rosaire) est le nom donné à plusieurs tableaux. 

Ils se rapportent à la représentation de la  (ou Vierge à l'Enfant), qui est un thème récurrent en peinture et en sculpture religieuses chrétiennes, et au rosaire qui est le nom d'une prière catholique (du latin ecclésiastique rosarium) qui désigne la guirlande de roses dont les représentations de la Vierge sont couronnées.

La Madone du rosaire est un tableau de Lorenzo Lotto de 1539.
 La Madone du rosaire est un tableau du Caravage peint vers 1605.
La Vierge de la fête du rosaire est une peinture d'Albrecht Dürer datant de 1506.
 La Madone au rosaire de Stefano da Verona
 La Madone au rosier avec sainte Catherine du même Stefano da Verona (vers 1430).
 La Madone du rosaire dans l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Six-Fours-les-Plages.
 La Vierge du rosaire de Ludovico Brea.
 ''La Vierge du rosaire est un tableau d'Antoine van Dyck, peint entre 1625 et 1627.

Voir aussi 
 Représentation artistique de la Vierge Marie
 Vierge en majesté